Il singolare del Kremlin Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nikolaj Davydenko era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–5, 7–6(9), Paul-Henri Mathieu.

Teste di serie 

  Nikolaj Davydenko (campione)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Andy Murray (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu (finale)

 Marat Safin (secondo turno) 
 Potito Starace (primo turno)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (quarti, ritirato per infortunio)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2007
ATP Tour 2007